Big mek () jeste hamburger koji prodaje međunarodni fast-fud lanac restorana Mekdonalds. Nastao je u Pitsburškom metropolitenskom području (SAD), godine 1967; nacionalno: 1968. godine. Jedan je od proizvoda koji predstavljaju kompaniju.

Istorija 
Big mek je napravio Džim Deligati, rani franšizant Reja Kroka, koji je upravljao s nekoliko restorana u oblasti Pitsburga. Izmišljen je u kuhinji Deligatijeve prve franšize Mekdonalds, smeštene u Maknajt ulici u suburbanom Ros Taunšipu.
Big mek je prethodno imao dva druga imena, od kojih su se oba pokazala neuspešnima na tržištu: Aristokrat (), što su kupci teško izgovarali i razumevali; i Blue Ribbon Burger (). Treće ime, Big mek, stvorio je Ester Glikstajn Rouz, 21-godišnji sekretar za reklamiranje koji je radio u Mekdonaldsovom korporativnom sedištu u Ouk Bruku (Ilinois).
Big mek je debitovao u Deligatijevom restoranu u Juniontaunu (1967); prodavao se za 45 centi. Dizajniran je da se nadmeće s Big bojevim hamburgerom; Itn Park je bio Big bojev franšizant za oblast Pitsburga u to vreme. Big mek se pokazao kao popularan i dodat je na meni svih američkih restorana godine 1968.

Nutritivne vrednosti po geografskoj lokaciji 
Big mek je geografski lokalizovan proizvod. U SAD, Big mek ima 550 -{kcal}- (2.300 -{kJ}-), 29 grama masti i 25 grama proteina. U Australiji, burger je nešto manji — sa 493 -{kcal}- (2.060 -{kJ}-) i 26,9 grama masti, ali približno istu količinu proteina od 25,2 grama; japanski burger se ističe na vrhu sa 557 -{kcal}- i 30,5 grama masti. Nekoliko Mekdonaldsovih podružnica usvojilo je standardne odlike Big meka (iz SAD) za regionalne potrebe.

Vidi još 
 Big mek indeks

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 Informacije o proizvodu u UK 
 Big meks indeks 

Брза храна
Sjedinjene Američke Države